

Выпуски игр 
Ниже представлена информация об играх, выход которых состоялся в 2019 году.

I квартал (январь — март)

II квартал (апрель — июнь)

III квартал (июль — сентябрь)

IV квартал (октябрь — декабрь)

Примечания

Ссылки 
 Les jeux les plus attendus 2017—2019 — Liste de 59 jeux vidéo — SensCritique
 Les jeux les plus attendus 2019—2020 — Liste de 33 jeux vidéo — SensCritique
 Upcoming Games — IGN
 New & Upcoming Video Games — Major Releases (All Platforms) — Metacritic
 New games of 2018 | GamesRadar+
 New games of 2019 | GamesRadar+
 New games 2018: An early look at what’s coming out | PC Gamer
 The new games of 2019: Upcoming PC games | PC Gamer